Spiceworld, album des Spice Girls (1997)
 Spice World, jeu vidéo (1998)
 Spice World, le film, réalisé par Bob Spiers et sorti en 1997